Balkanska steht für:

 Mount Balkanska, Berg in den Lassus Mountains auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika

Balkanska ist der Familienname folgender Personen:

 Mimi Balkanska (1902–1984), bulgarische Operetten- und Opernsängerin sowie Schauspielerin
 Walja Balkanska (* 1942), bulgarische Folkloresängerin

Siehe auch:
 Balkanski